Titus Oates kan syfta på:
Titus Oates (menedare) (1649-1705) – en brittisk konspirationsteoretiker och menedare
Titus Oates – brittisk Antarktis-upptäcktsresande, se Lawrence Oates 1880-1912,